Юхан Людвиг Мовинкель ():
 Юхан Людвиг Мовинкель старший (1870—1943) — норвежский премьер-министр.
 Юхан Людвиг Мовинкель младший (1895—1940) — норвежский композитор и дирижёр.